Vesna (mythologie), figuur uit de Slavische mythologie
 Vesna (muziekgroep), Tsjechische mziekgroep
 Vesna (tijdschrift), Tsjechisch tijdschrift